Graticladus severus  — ископаемый вид насекомых из семейства Ischnoneuridae (Hypoperlida). Пермский период (Сояна, около 270 млн лет), Европа, Архангельская область. Длина переднего крыла 48 мм, ширина — 11,5 мм. Вместе с видом  из Пермского края (от которого отличается особенностями жилкования крыльев) образует род .

Примечания

Литература

Ссылки 
 †Graticladus severus Novokshonov and Aristov 2004 

Фоссилии, описанные в 2014 году
Hypoperlida
Насекомые пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из пермских отложений России